Gekkoninae — подсемейство ящериц из семейства гекконовых (Gekkonidae). В связи с повышением ранга подсемейств Eublepharinae и Diplodactylinae до семейства больше не выделяется. Включало около 75 родов, часть из которых в настоящее время перенесены в другие семейства.

Классификация 
В подсемейство включали следующие роды:

 Afroedura
 Afrogecko
 Agamura
 Ailuronyx
 Alsophylax
 Aristelliger
 Asaccus
 Blaesodactylus
 «Bogertia»
 «Briba»
 Bunopus
 Calodactylodes
 «Carinatogecko»
 Chondrodactylus
 Christinus
 Cnemaspis
 Coleodactylus
 Colopus
 «Cosymbotus»
 Crossobamon
 Cryptactites
 Cyrtodactylus
 Cyrtopodion
 Dixonius
 «Dravidogecko»
 Ebenavia
 Euleptes
 Geckolepis
 «Geckonia»
 Gehyra
 Gekko
 Goggia
 Gonatodes
 «Gonydactylus»
 Gymnodactylus
 Haemodracon
 Hemidactylus
 Hemiphyllodactylus
 Heteronotia
 Homonota
 Homopholis
 Lepidoblepharis
 Lepidodactylus
 Luperosaurus
 Lygodactylus
 Matoatoa
 «Microscalabotes»
 Nactus
 Narudasia
 Pachydactylus
 «Palmatogecko»
 Paragehyra
 Paroedura
 Perochirus
 Phelsuma
 Phyllodactylus
 Phyllopezus
 Pristurus
 Pseudogekko
 Pseudogonatodes
 Ptenopus
 Ptychozoon
 Ptyodactylus
 Quedenfeldtia
 Rhoptropus
 Saurodactylus
 Sphaerodactylus
 Stenodactylus
 Tarentola
 «Teratolepis»
 Thecadactylus
 Tropiocolotes
 Urocotyledon
 Uroplatus

Современное положение родов 
По данным сайта The Reptile Database, на май 2017 года род включён в семейство гекконовых, если не указано другое положение рода:

В кавычках даны названия родов, которые по данным сайта The Reptile Database на май 2017 года включены в состав других родов (являются младшими синонимами):

Ссылки 
 

Гекконовые